Pandemia (Pandemic) – gioco da tavolo

Cinema 
 Pandemic - Il virus della marea – film TV del 2007 diretto da Armand Mastroianni
 Pandemic – film del 2009 diretto da Jason Connery
 Pandemic – film del 2016 diretto da John Suits

Musica 

 Pandemic – album in studio di Comethazine del 2020